Hans Bang syftar på bland andra:

 Hans Henriksen Bang
 Hans Nielsen Bang
 Hans Otto Bang